

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Shenjing Zhou (Ji Ding Shenjingwang)